Hszü Haj-feng (1957), kínai sportlövő
 Hszü Haj-feng (1976), kínai kenus